Пуебла је име више топонима у Шпанији и Мексику, а може бити и презиме:

Пуебла де Алкољарин, место у провинцији Бадајоз (Екстремадура)
 Пуебла де Азаба, место у провинцији Саламанка (Кастиља и Леон)
 Ла Пуебла де Кацаља, место у провинцији Севиља (Андалузија)
 Пуебла де дон Фадрике, место у провинцији Гренада (Андалузија)
 Ла Пуебла де лос Инфантес, место у провинцији Севиља (Андалузија)
 Пуебла дел Принципе, место у провинцији Сијудад Реал (Кастиља Ла Манча)
 Пуебла дел Приор, место у провинцији Бадајоз (Екстремадура)
 Ла Пуебла дел Рио, место у провинцији Севиља (Андалузија)
 Пуебла де Ваљбона, место у провинцији Валенсија
 Сантијаго де ла Пуебла, место у провинцији Саламанка (Кастиља и Леон)

Пуебла, главни град мексичке Савезне државе Пуебла
 Пуебла, мексичка савезна држава
 ФК Пуебла, фудбалски клуб из града Пуебла (-{Puebla Fútbol Club}-), члан Прве мексичке лиге 2007.

Презиме 
 Карлос Пуебла (1917-1989), кубански композитор
 Моранте де ла Пуебла (1979-), шпански матадор